

Film 
 Le cose belle – film del 2013

Musica 
 Le cose belle – album di Filippo Graziani del 2014
 Le cose belle – singolo di Filippo Graziani del 2014
 Le cose belle – singolo di Nesli del 2019